apj – codice ISO 639-3 della lingua jicarilla
 ApJ — The Astrophysical Journal